Де́бора «Ра́сти» Шви́ммер (; , , Нью-Джерси, США) — американская  и .

Биография 
Дебора, более известная как Расти, Швиммер родилась 25 августа 1962 года в Элизабете (штат Нью-Джерси, США). Расти выросла в Чикаго, штат Иллинойс, где она выросла поклонником театра, музыки и Чикагских новичков, Чикагских медведей и Чикагских быков. Она окончила New Trier High School вместе со своей подругой, актрисой Вирджинией Мэдсен.

В годы её становления она пробовала стать певицей, но быстро нашла свой путь к актерскому мастерству и вскоре была забрана из мира театра в город возможностей Лос-Анджелес. Она появилась в таких фильмах, как «Маленькая принцесса» (1995), «Смерч» (1996), «Идеальный шторм» (2000), «Вердикт за деньги» (2003), «Северная страна» (2005), «Информатор» (2009) и «Суррогат» (2012). По состоянию на 2017 год, появилась 117-ти фильмах и телесериалах.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США
Выпускники Нью-Трирской средней школы